Segunda División B er det tredjehøjeste niveau i spansk fodbold. Segunda Divisón B består af 4 underligaer med 20 hold i hver. Top 4 fra hver af de fire ligaer går videre til en play-off om hvem der skal rykke op og erstatte de fire nedrykkere fra La Liga 2. Reservehold kan kun deltage i denne play-off, hvis 1.holdet spiller i La Liga. De fire nederste hold i hver af de fire ligaer rykker ned i Tercera División.

Segunda División B blev stiftet i 1977.

Fodboldligaer
Fodbold i Spanien
Etableret i 1977